een Ierse kunstenares, zie Yvonne McGuinness
een Noord-Ierse politicus, zie Martin McGuinness